Xiaojie bezeichnet:

 Xiaojie (Songming) (小街镇), Großgemeinde im Kreis Songming in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xiaojie (Wenshan) (小街镇), Großgemeinde der Stadt Wenshan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xiaojie (Huidong) (小街乡), Gemeinde im Kreis Huidong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xiaojie (Yimen) (小街乡), Gemeinde im Kreis Yimen in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xiaojie (Eshan) (小街街道), Straßenviertel im Autonomen Kreis Eshan in der chinesischen Provinz Yunnan